Somborn ist der Ortsname

 Somborn (Dortmund), ein Stadtteil von Dortmund
 Somborn (Freigericht), der größte Ortsteil der Gemeinde Freigericht in Hessen

Somborn ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Theodor Somborn (1851–1935), deutscher Komponist, Musikwissenschaftler und Musiklehrer
 Hans Somborn (1904–1993), deutscher Schauspieler, Filmproduktionsleiter und Filmproduzent

Siehe auch:
 Sonnborn